Lenovo Vibe Z2 Pro — топовий смартфон компанії Lenovo, працює на базі ОС Android 4.4 Kit Kat.

Дизайн та характеристики 
Vibe Z2 Pro має a 6-дюймовий дисплей із розрішенням 2560 на 1440 пікселів. Він має процесор Snapdragon 801, 3 Гб оперативної пам'яті і 32 Гб пам'яті. Задня камера 16-мегапікселів з оптичною стабілізацією зображення, з подвійним світлодіодним спалахом, можливістю запису 4K відео, автовизначенням сцени, з високим динамічним діапазоном і режимом низької освітленості для нічної зйомки. Батарея має потужність 4,000 мАгод. В телефоні є два слоти мікро-SIM. Корпус — металевий цільний з металевою окантовкою. Розміри — 156 на 81.2 з товщиною в 7.7 міліметрів і важить 176 г.

Див. також 
 Bravis Ultra
 Samsung Galaxy S5

Примітки

Посилання 
 Смартфон Lenovo Vibe Z2 Pro (K920), www.ixbt.com 

Стільникові телефони Lenovo
Смартфони
Пристрої на базі Android
Мобільні телефони, представлені в 2014 році
Мобільні телефони із записом відео в 4K
Смартфони, зняті з виробництва